Името Господиново носят две български села:

 Господиново, област Варна
 Господиново, област Силистра